Joe McDonnell ist der Name folgender Personen:
* Joe McDonnell (Hungerstreikender) (1951–1981), nordirischer Widerstandskämpfer und Hungerstreikender
 Joe McDonnell (Eishockeyspieler) (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer, -funktionär und -scout
 Joe McDonnell (Rugbyspieler) (* 1973), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler